Bronski est un nom de famille :
 Steve Bronski (1960-2021) : musicien britannique.

 Musique
 Bronski Beat : groupe britannique de synthpop et new wave.

Voir aussi 
 Bronsky (Edika)